Футбольний матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2006 року Португалія — Нідерланди (відомий також під назвою «Битва при Нюрнберзі») відбувся 25 червня 2006 року на стадіоні «Франкенштадіон» в місті Нюрнберг. Російський арбітр Валентин Іванов встановив рекорд чемпіонату світу з футболу — чотири червоні картки та 16 жовтих карт, що є найбільшою кількість карток, показаних на будь-якому міжнародному турнірі під егідою ФІФА.

Статистика матчу

Примітки

Посилання 
 

Матчі збірної Нідерландів з футболу
Матчі збірної Португалії з футболу
Чемпіонат світу з футболу 2006
Події 25 червня
Червень 2006